Колхапур () — город в штате Махараштра, Индия. Центр одноимённого округа. Население — 493 167 чел. (по данным переписи 2001 года), 561 841 (по переписи 2011 года).

История 

Первое постоянное поселение на территории современного Колхапура датируется началом нашей эры. Проводившиеся раскопки и археологические исследования позволили установить, что в период с 225 по 550 гг. н. э. здесь правили четыре королевские династии подряд — Валкатак, Кадамб, Шедрак и Маурья. С 550 по 753 гг. город находился под управлением династии Чалукья.

В 634 году началось строительство одного из самых известных архитектурных памятников города — храма , посвящённого богине Лакшми. Строительство было завершено приблизительно к 700 году.

С 753 по 850 гг. эта территория входила в состав государства Раштракутов. Затем, вплоть до 1210 г. город являлся столицей государства . Город значительно вырос в период правления , а затем его сестры — Чандрикадеви. В IX веке город приобрёл статус важного культурного, политического и экономического центра.

В 1210 году династия Шилара была свергнута царём Сигхандевом из Девгири. Однако новая династия продержалась только до 1298 года, когда была свергнута мусульманскими правителями из соседних земель. В 1659 году Колхапур был присоединён правителем Шиваджи к Маратхской империи.

Во второй половине XVIII века Колхапур перешёл под власть англичан на правах туземного княжества. 12 октября 1854 года Колхапур был выделен в отдельный муниципалитет. В этом статусе Колхапур оставался вплоть до 1 марта 1949 года, когда вошёл в состав штата Бомбей. В 1960 году штат был разделён на два — Гуджарат и Махараштра; Колхапур вошёл в состав последнего.

Наиболее быстрый рост города в экономическом плане наблюдался в период с 1954 по 1971 гг.

Экономика 
Город находится в сельскохозяйственном крае. Как следствие, значительную долю в экономике города составляет производство пищевой продукции. Основными сельскохозяйственными культурами, выращиваемыми в окрестностях города, являются сахарный тростник, рис, сорго и арахис (); пшеница, сафлор, нут, сорго и сахарный тростник (). В городе налажено производство сахара и молочной продукции, табака.

Промышленная продукция, изготавливаемая в городе, пользуется спросом не только в Индии, но и за рубежом: на Филиппинах, в Иране, Сирии, Гане, Египте. В Колхапуре существует производство одежды и обуви. Также в Колхапуре с давних пор существует производство изделий из золота и серебра.

Также можно отметить такую характерную особенность, как кооперативное движение. Оно появилось в городах Махараштры в XIX в., но особенное развитие получило в XX веке.

Культура

Образование 
Первая средняя школа в Колхапуре была основана англичанами в 1851 году. В 1880 году школа была преобразована в Раджарам-колледж, а позже — в университет. Развитие системы образования в то время во многом связано с именем Дж. П. Найка, министра образования туземного княжества Колхапур.

В 1952 году в Колхапуре был основан университет Муни, в 1962 — университет Шиваджи. В 1945 г. была построена школа Тара Рани для девочек. В настоящее время в городе насчитывается более ста образовательных учреждений всех уровней.

Литература 
С Колхапуром связаны имена таких писателей, как  — государственный деятель и литератор, автор известной в Индии книги о правлении царя Шиваджи ;  — популярный писатель, лауреат множества литературных премий; поэтесса Веннабай и другие.

Кинематограф 
Город занимает важное место в индийской киноиндустрии. В Колхапуре родился  — известный индийский кинорежиссёр, создатель первого индийского кино. В городе снимали свои фильмы такие известные в Индии режиссёры, как Анант Мате, , Рам Габале и другие.

Музыка 
В городе популярен такой индийский музыкальный жанр, как . Создателем современной формы этого жанра стал живший в Махараштре в XIX веке певец Пандит Балакришнабува Ичалкаранджикар из города . В начале XX века в городе популяризировал классическую музыку известный индийский певец .

Примечания

Ссылки 
 

Города Махараштры